Халлик — эстонская фамилия.

 Халлик, Клара Семёновна (род. 1933) — советский и эстонский социолог, Народный депутат СССР.
 Халлик, Освальд Густавович (1906—1964) — советский учёный в области почвоведения и агрохимии.
 Халлик, Рейнар (род. 1984) — эстонский баскетболист.
 Халлик, Хельгер (род. 1972) — эстонский борец, участник трёх Олимпиад.